Condado de Adams es el nombre de doce condados de los Estados Unidos. La mayoría de ellos reciben su nombre en honor a John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, o por su hijo, John Quincy Adams, sexto presidente. 

 Condados que reciben su nombre por John Adams:
 Condado de Adams (Idaho)
 Condado de Adams (Misisipi)
 Condado de Adams (Nebraska)
 Condado de Adams (Ohio)
 Condado de Adams (Pensilvania)
 Condado de Adams (Washington)

 Por John Quincy Adams:
 Condado de Adams (Dakota del Norte)
 Condado de Adams (Illinois)
 Condado de Adams (Indiana)

 Condados en los que no está claro si es por John Adams o por John Quincy Adams:
 Condado de Adams (Iowa)
 Condado de Adams (Wisconsin)

 Condados que reciben su nombre por otros Adams:
 Condado de Adams (Colorado) (por Alva Adams, antiguo gobernador de Colorado)